Бронісловас Лубіс — прем'єр-міністр Литви
 Мохтар Лубіс — індонезійський журналіст і письменник

Литовські прізвища